Зомпантепек има више значења:

 Општина Зомпантепек (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Зомпантепек (Зомпантепек, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику